Табалопа има више значења:

 Табалопа (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Табалопа (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику